Дома МПС станции Липецк — пристанционное поселение уличного вида в Правобережном округе Липецка. Проезжая часть проходит от гаражного кооператива в районе начала Трубного проезда до пешеходной эстакады через железную дорогу в районе станции Липецк (вокзал) между железнодорожной линией Грязи — Елец и прудами в районе посёлка Опытной станции. Далее продолжается как Станционная улица.

Поселение застроено 1- и 2-этажными домами. Нумерация домов беспорядочная от № 1 до № 10 с литерами. Очевидно, что номера присваивались по мере строительства зданий.

Транспорт 
 авт. 1, 2, 3, 6, 9т, 11, 12, 17, 24, 35, 36, 37, 119, 317, 323, 324, 347, 378 ост.: «Железнодорожный вокзал».

См. также 
 Дома МПС (станция Казинка)
 Дома МПС (станция Чугун-2)

Дома МПС